Ringwall Heidelberg steht für:

 Ringwall Heidelberg (Egloffstein), abgegangene Ringwallanlage in Egloffstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Ringwall Heidelberg (Unterwaldbehrungen), abgegangene Ringwallanlage in Bastheim, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern